Tang Gaozong empereur de Chine de 649 à 683
 Song Gaozong empereur de Chine de 1137 à 1162